Municipio de Lake George puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lake George (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de McHenry.
 Municipio de Lake George (condado de Charles Mix, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Charles Mix.
 Municipio de Lake George (condado de Hubbard, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Hubbard.
 Municipio de Lake George (condado de Stearns, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Stearns.